La saison 1995-1996 est la seizième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario. Les Petes de Peterborough remporte la Coupe J.-Ross-Robertson en battant en finale le Storm de Guelph.

Saison régulière 
Avant le début de la saison régulière, une dix-septième franchise se joint à la ligue, soit les Colts de Barrie. Ces derniers s'aligneront dans la division centrale. Les Red Wings Junior de Détroit change pour leur part de nom et adopte celui des Whalers de Détroit.

Classement

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries Éliminatoires

Trophées OHL

Liens externes 
Site officiel de la LHO
Hockeydb.com

Voir aussi 

Hockey sur glace en 1995
Hockey sur glace en 1996
Saison de la LHO